Марка «Ікс» — 18-й епізод сьомого сезону серіалу «Цілком таємно».
 Brand X — британський джаз-ф'южн (jazz fusion) гурт.